Аваков Арсен Борисович (1964) — український політик
 Аваков Арсен Георгійович (1971) — таджицький футболіст